Bosznia-Hercegovina
 Babinac, falu Bosanska Dubica községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Babinac, falu Ivanska községben, Belovár-Bilogora megyében
 Babinac, falu Nagypisznice községben, Belovár-Bilogora megyében